Байгузинский сельсовет:
 Байгузинский сельсовет (Ишимбайский район)
 Байгузинский сельсовет (Янаульский район)